Internettap, het onderscheppen van internetverkeer;
 Telefoontap, het onderscheppen van telefoonverkeer.
 Stroomonthoofding, het aftappen van de ene rivier door de andere